Calce, materiale da costruzione
 Calce, minerale
 Calce, comune della Francia
 Calce, centro abitato della Slovenia